Charles Kullman (1903-1983),  ténor américain ;
 Christopher Kullmann (1986-), footballeur allemand ;
 Ellen J. Kullman (1956-), femme d'affaires américaine ;
 Helene Kullmann (1920-1943), agent des services secrets soviétiques ;
 Hellewi Kullman (1861-1903), peintre suédoise ;
 Kaci Kullmann Five (1951-2017), femme politique norvégienne.